

Localidades

Upton (Quebec)

Upton (Kentucky)
Upton (Nova Iorque)
Upton (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos